Hypoxidia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Hypoxidia ingår i familjen Hypoxidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sparrisordningen
Hypoxidia